Decatopecten noduliferum är en musselart som först beskrevs av G. B. Sowerby II 1842.  Decatopecten noduliferum ingår i släktet Decatopecten och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
noduliferum